Пётр Васильевич Должанов (9 июля 1906 — 8 июля 1986) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1972).

Биография 
Пётр Должанов родился 9 июля 1906 года в Новочеркасске (ныне Ростовская область) в семье железнодорожника, один из трёх детей. Пошёл работать, не окончив школу. В 1924—1929 годах работал токарем на железнодорожной станции и одновременно занимался в самодеятельности. В 1929 году был направлен в театральный Рабфак в Москву, который закончил в 1932 году. 

В 1932—1935 годах учился в ГИТИСе. После распределения попал в театр Закавказского военного округа в Тбилиси. На следующий год перешёл в Тбилисский театр имени Грибоедова.

В ноябре 1941 года ушёл добровольцем на фронт, где находился в составе ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского фронта,  затем Отдельной приморской армии и Орловского военного округа. После войны вернулся в Тбилиси. 

В 1948 году переехал в Москву, работал чтецом в Московской филармонии. С 1949 года играл в театре Группы советских войск в Германии, где познакомился со своей будущей женой. В 1951 году вернулся в Москву и стал актёром Центрального театра Советской армии (сейчас Центральный академический театр Российской армии).

С 1962 года играл в Центральном детском театре. 

Много снимался в кино, где исполнял, как правило, отрицательные роли. Среди наиболее заметных ролей: Вадим Данилович («Крылья»), Федотов («Адъютант его превосходительства»), Жуков («Тени исчезают в полдень»). Выступал на эстраде. 

Умер 8 июля 1986 года в Москве, похоронен на Кузьминском кладбище (117 уч.).

Семья 
 Отец — Василий Андреевич Должанов (1860—1943) работал на железной дороге. 
 Мать — Елизавета Давыдовна Должанова (1863—1942), домашняя хозяйка. 
 Жена — актриса Нина Викторовна Должанова, закончила ГИТИС, работала в театре имени Маяковского, танцевала в ансамбле «Берёзка».
 Дочь — Наталия (род. 1954), работала скорняком в ателье Совета министров СССР.
 Внук — Кирилл Валерьевич Голиков, шеф-повар, участвовал в телевизионных программах.

Награды и премии 
 Орден Красной Звезды.
 Медаль «За оборону Кавказа».
 Заслуженный артист РСФСР (6.09.1972).

Работы в театре 
 «Ревизор» — Бобчинский, Земляника
 «Женитьба» — Подколёсин
 «На всякого мудреца довольно простоты» — Городулин
 «Таланты и поклонники» — Вася
 «Мещане» — Перчихин
 «Любовь Яровая» — Швандя
 «Макар Дубрава» — Макар Дубрава 
 «Давным-давно» — Кутузов
 «Последние рубежи» — Кудров
 «За тех, кто в море» — Рекало
 «Тайная война» — генерал Лавров
 «Московский характер» — Зайцев
 «Далёкое» — Корюшко

Фильмография 
  — Огни — эпизод
  — Мост — Барута
  — Колыбель поэта — Добронравов
  — Маяковский начинался так — фотограф
  — Люди на мосту — представитель главка (нет в титрах)
  — Солнце светит всем — Архипов
  — Последние залпы — капитан-интендант
  — Я шагаю по Москве — прохожий, бдительный гражданин
  — Крылья — Владимир Данилович
  — Чёрт с портфелем — эпизод (нет в титрах)
  — Братья Карамазовы — следователь
  — Адъютант его превосходительства — Федотов
 — — Тени исчезают в полдень — Андрей Васильевич Жуков
  — Вечный зов (1-я серия) — отец Полипова
  — Король Матиуш Первый — эпизод
  — Рамаяна — эпизод
  — Сибирь (3 серия «Вдоль тракта сибирского») — Филимон Селезнёв, староста
  — Отец и сын — Лука Твердохлебов, кулак

Аудиспектакли 
 «Женитьба» Николай Гоголь — Яичница (спектакль Центрального детского театра. Постановка — Анатолий Эфрос. Запись по трансляции.)

Примечания

Ссылки 
 Пётр Должанов на сайте Алексея Тремасова
 КиноПоиск. Пётр Должанов
 

Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Тбилисский театр им. Грибоедова
Актёры и актрисы Центрального академического театра Российской армии
Персоналии:РАМТ
Похороненные на Кузьминском кладбище